Sosnová kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sosnová (okres Opava)
 Sosnová (okres Česká  Lípa)